El término AET puede referirse a:

 La Copa AET, torneo amistoso de fútbol entre las selecciones de Paraguay y Hong Kong;
 Alfaetiltriptamina, fármaco estimulante psicodélico, y entactógeno;
 Agrupación Escolar Tradicionalista, asociación estudiantil carlista.

Siglas